Празереш:

 Празереш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Празереш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Празереш-де-Алжубаррота — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.